Бафье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — французская учёная-археолог.
 Бафье, Жан  (1851—1920) — французский скульптор.